Султаново — деревня в Кунашакском районе Челябинской области России. Входит в состав Муслюмовского сельского поселения.

География 
Расположена в восточной части района, на берегу озера Сагишты. Расстояние до районного центра, Кунашака, 23 км.

Улицы 
Улица Куйбышева
Улица Ленина
Лесная улица
Нагорная улица
Озёрная улица
Школьная улица

История 
Дата основания деревни неизвестна, впервые она указана в «Атласе Шадринского уезда» начале 19 века. 

В 1930 организован колхоз «Чулпан».

Население 

(в 1959 — 417, в 1995 — 329)

Инфраструктура 
В 2018 году выходец из Султанова, бизнесмен Камиль Хайруллин, организовал в родной деревне сырное производство, чтобы спасти её от вымирания.

Транспорт 
Деревня доступна автотранспортом.

Просёлочная дорога.

Примечания

Ссылки 
 Развитие деревни Султаново глазами журналистов НТВ.

Населённые пункты Кунашакского района